

Аникинці — село, Красногорський район, Удмуртія
 Аникинці (Кіровська область)